Марія Брабантська:
  Марія Брабантська (1190—1260) — донька герцога Брабанта  Генріха I, дружина імператора  Оттона IV.
  Марія Брабантська (1226—1256) — донька герцога Брабанта  Генріха II, дружина герцога Баварії  Людвіга II.
  Марія Брабантська (1254—1321) — королева Франції, донька герцога Брабанта Генріха III, дружина короля Франції Філіпа III Сміливого.
  Марія Брабантська (1278—1338) — донька герцога Брабанта  Жана I, дружина графа Савойї  Амадея V.
  Марія Брабантська (1325—1399) — донька герцога Брабанта Жана III, дружина герцога Гельдерна Рейнальдо III.